

Luoghi 
Pompeii  – cittadina del Michigan

Letteratura 
Pompei (Pompeii) – romanzo del 2003 di Robert Harris

Musica 
Pompeii – gruppo musicale statunitense
Pompeii – album del 1977 dei Triumvirat
Pompeii – EP del 2007 dei Beirut
Pompeii – singolo del 2013 dei Bastille
Pompeii – canzone del 2001 degli E.S. Posthumus dall'album Unearthed
Pompeii – canzone del 2000 degli Sleater-Kinney dall'album All Hands on the Bad One
Pink Floyd: Live at Pompeii – film-documentario-concerto del 1972 dei Pink Floyd
Live at Pompeii – album dal vivo e film del 2017 di David Gilmour

Altro 
The Riddle of Pompeii  – documentario su Pompei
Pompeii Pete – personaggio del cartone animato Tex Avery Show

Pagine correlate 
 Pompei